Taverne ima više značenja:
 Taverne (Mačerata)
 Taverne (Peruđa)
 Taverne (Salerno)